

Ружанув — село в гміні Кернозя Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Ружанув — село в гміні Віскіткі Жирардовського повіту Мазовецького воєводства